Conclave del gennaio 1276
 Conclave del luglio 1276
 Elezione papale del settembre 1276